Риџкрест има више значења:
 Риџкрест (Флорида)
 Риџкрест (Калифорнија)
 Риџкрест (Луизијана)